B45 ou B-45 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 North American B-45 Tornado, un bombardier américain.

Médecine 
 Cryptococcose, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Route
 Bundesstraße 45, une route fédérale allemande reliant Sinsheim à Wöllstadt.

Signalisation
 Panneau de fin de prescription de voie réservée aux véhicules de transports en commun en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres